Peter Baldwin (1931–2017) amerikai televíziós rendező
 Peter Baldwin (1933–2015) angol színész
 Peter Baldwin (1951) ausztrál politikus
 Peter Baldwin (1956) amerikai történész